

Astronomia 
 Dawson – cratere lunare
 1829 Dawson – asteroide della fascia principal

Geografia 
 Australia
 Dawson – fiume del Queensland
 Canada
 Dawson City – città dello Yukon
 Dawson Creek – città nella Columbia Britannica
 Cile
 Isola Dawson – isola nella Terra del Fuoco
 Stati Uniti d'America
 Dawson – centro abitato (city) del Dakota del Nord
 Dawson –  città della Georgia
 Dawson – villaggio dell'Illinois
 Dawson – comune dell'Iowa
 Dawson – census-designated place del Maryland
 Dawson – città del Minnesota
 Dawson – comune del Nebraska
 Dawson – città fantasma del Nuovo Messico
 Dawson – villaggio nello stato dell'Ohio
 Dawson – comune (borough) della Pennsylvania
 Dawson – città del Texas

Persone 

 Douglas Dawson – generale irlandese
 John Dawson – cantautore e musicista statunitense
 Kevin Dawson – calciatore uruguaiano

Altro 
 Disastro di Dawson – incidente minerario, occorso a Dawson, New Mexico 
 Dawson Leery – personaggio della serie televisiva Dawson's Creek
 Michael Dawson – personaggio della serie televisiva Lost
 Jack Dawson – personaggio del film Titanic
 Monica Dawson – personaggio della serie televisiva Heroes

Pagine correlate 
Contea di Dawson